Aristides Pereira, homme politique cap-verdien
 Aristides de Sousa Mendes, diplomate portugais
 Aristides Gomes, homme politique de Guinée-Bissau
 Aristides Raimundo Lima, homme politique cap-verdien
 Aristides Moschos, musicien